Влади́мир Дробыше́вский:
 Дробышевский, Владимир Станиславович (род. 1945) — советский философ, политолог.
 Дробышевский, Владимир Фёдорович — биолог.